Closer может означать:

Альбомы 
Closer (альбом Джоша Гробана)
Closer (альбом Ричи Хотина)
Closer (альбом Joy Division)
Closer (альбом Noisia)

Песни 
 Closer (песня Корин Бэйли Рэй)
 Closer (песня The Corrs)
 Closer (песня Fools Garden)
 Closer (песня Lacuna Coil)
 Closer (песня Ne-Yo)
 Closer (песня Nine Inch Nails)
 Closer (песня Travis)
 Closer (песня The Chainsmokers)

Другое 
Closer (группа)
Близость (Closer, фильм 2004 года)
  — журнал.